Palácio Brühl pode referir-se a um dos seguintes palácios:

Palácio Brühl (Młociny)
Palácio Brühl (Varsóvia)
Palácio Brühl (Wola)

ou ainda:

Palais Brühl (Augustusstraße)
Palais Brühl (Schießgasse)
Palais Brühl-Marcolini

Desambiguações de topônimos